Dit is een lijst van boeken die door Barbara Cartland zijn geschreven.

Cartland, Lijst van boeken van Barbara